Ли Цзиньхэ́ (, р.22 мая 1964) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.

Ли Цзиньхэ родился в 1964 году. В 1987 году на Спартакиаде народов КНР завоевал золотую медаль в весовой категории до 67,5 кг. В 1988 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Сеуле, в 1993 — бронзовым призёром Спартакиады народов КНР.

Ссылки 
 

Тяжелоатлеты Китая
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года